

Етна — місто, штат Каліфорнія
 Етна — місто, штат Мен
 Етна — місто, штат Пенсільванія
 Етна — селище, штат Нью-Гемпшир
 Етна — переписна місцевість в окрузі Лікінґ, штат Огайо
 Етна — переписна місцевість, штат Вайомінг